Ube se poate referi la:

 Municipiul Ube, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7716 Ube, un corp ceresc numit după municipiul Ube.